Arcàdia lusitana, acadèmia de poesia que va ocupar el centre de la vida literària de Lisboa de 1756 a 1770 
 Arcàdia (poesia), tipus poesia pastoral que es caracteritza per tenir un esquema simple, que descriu la bellesa de la vida senzilla prop de la natura
 Arcadia (revista), revista mensual publicada a Colòmbia
 Toponímia:
 Unitat perifèrica d'Arcàdia, regió de Grècia al centre del Peloponès 
 Arcàdia (província romana)
 Arcadia (Califòrnia)
 Arcadia (Florida)
 Arcadia (Louisiana)
 Arcadia (Missouri)
 Arcadia (Nebraska)
 Arcadia (Indiana)
 Arcadia (Iowa)
 Arcadia (Kansas)
 Arcadia (Ohio)
 Arcadia (Oklahoma)
 Arcadia (Wisconsin)
 Arcadia Lakes, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Cine Arcadia, sala d'exhibició cinematogràfica al carrer de Tuset núm. 14 de Barcelona 
 East Arcadia, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Southeast Arcadia, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Persones:
 Arcàdia, filla de l'emperador Arcadi